Il singolare del torneo di tennis Moorilla Hobart International 2007, facente parte del WTA Tour 2007, ha avuto come vincitrice Anna Čakvetadze che ha battuto in finale Vasilisa Bardina 6-3, 7-6(3).

Teste di serie 

 Anna Čakvetadze (campionessa)
 Anabel Medina Garrigues (secondo turno)
 Flavia Pennetta (primo turno)
 Marija Kirilenko (primo turno)

 Mara Santangelo (secondo turno)
 Al'ona Bondarenko (secondo turno)
 Jie Zheng (quarti di finale)
 Martina Müller (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Moorilla Hobart International 2007